Peter Reimers er navnet på flere personer:

 Peter Reimers (maler) (ca. 1570-1626/28) – tyskfødt maler virksom i Norge
 Peter Reimers (politiker) (1826-1922) – dansk slagtermester og sønderjysk politiker (Jacob Peter Reimers)